Тоні Лесвік (, 17 березня 1923, Гумбольдт — 1 липня 2001, Коквітлам) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Його старші рідні брати Джек і Піт також були хокеїстами.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1939 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Детройт Ред-Вінгс» та «Чикаго Блек Гокс».

Загалом провів 799 матчів у НХЛ, включаючи 59 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1954. 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Детройт Ред-Вінгс» — 1952, 1954, 1955.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1950.

Статистика

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти АХЛ‎
Українці Канади
Уродженці Коквітлама